Luigi Lonfernini ist der Name folgender Personen:

* Luigi Lonfernini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1910/1911 und 1915/1916 
 Luigi Lonfernini (Politiker, 1938) (* 1938), san-marinesischer Jurist und Politiker (PDCS), Capitano Reggente 1971 und 2001